Ушшактал — авиационная база (авиабаза, АБ)  ВС НОАК в Ланьчжоуском военном округе КНР в 160 км к югу от города Урумчи.

На авиабазе базируется 141 иабр на вооружении которого состоят 36 единиц J-7E.

История 
До 1988 года полк был в составе 16-й дивизии базировавшейся в Авиабазе Цзилинь, после чего он был преобразована в Шэньянский военный округ в качестве тренировочной базы.

В июле 2011 года полк была перевооружена на истребители J-7E, а в апреле 2012 переформированы в бригаду с перебазированием на авиабазу Малан.

Бригада подчиняется авиабазе Урумчи.

Примечания

Ссылки 

Аэродромы Китая